Херсоновка — название населённых пунктов:

Азербайджан 
 Херсоновка — прежнее название села Насими Сабирабатского района.

Казахстан 
 Херсоновка — название аула Костомар Аршалынского района Акмолинской области до 2000 года.
 Херсоновка — название аула Казакай Хобдинского района Актюбинской области до 1997 года.

Россия 
 Херсоновка — село в Беляевском районе Оренбургской области.
 Херсоновка — хутор в Оренбургском районе Оренбургской области.